Морска сол може да се отнася за:

 Морска сол – солта, разтворена в морската вода
 „Морска сол“, български филм от 2005 г.